Luisinho wie Luizinho sind die Verkleinerungsform von Luis und Luís beziehungsweise Luiz.

Bekannte Namensträger sind:

 Luís Carlos Correia Pinto (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Luís Carlos Quintanilha (* 1965), brasilianischer Fußballspieler und -trainer 
 Luís Mesquita de Oliveira (1911–1983), brasilianischer Fußballspieler
 Luiz Carlos Ferreira (* 1958), brasilianischer Fußballspieler
 Luiz Carlos Fernandes (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Luiz Pontes Ribeiro (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Luís Trochillo (1930–1998), brasilianischer Fußballspieler
 Luís Alberto da Silva Lemos (* 1951), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Luiz Antônio de Oliveira (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Rio Luís Alves, Fluss im Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
 Huguinho, Zezinho e Luisinho, der portugiesisch-brasilianische Name der Disney-Zeichentrickfiguren Tick, Trick und Track
 Professor Luizinho, eigentlich Luiz Carlos da Silva (* 1955), brasilianischer Politiker
 Luizinho & Limeira, brasilianisches Duo der Música Sertaneja